Thomas Garner peut faire référence à :

  (1839-1906), architecte anglais ;
 , graveur anglais.

Voir aussi